Hays est un nom propre anglais et français qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Alexander Hays (1819-1864), général américain de l'armée de l'Union pendant la guerre de Sécession ;
 Austin Hays (1995-), joueur américain de baseball ;
 Barton S. Hays (1826-1914), peintre américain ;
 Charles Melville Hays (1856-1912), victime américaine du Titanic ;
 Daniel Hays, C.P., B.A., LL.B. (1939-), homme politique canadien ;
  ;
 John Coffee Hays (1817-1883), militaire américain ;
 Kathryn Hays (1933-2022), actrice américaine ;
 Kevin Hays (1968-), pianiste de jazz américain ;
 Lauren Hays (1968-), actrice américaine ;
 Margaret G. Hays (1874-1925), autrice de comics, romancière et poétesse américaine ;
 Robert Hays (1947-), acteur, producteur et réalisateur américain ;
 Todd Hays (1969-), pilote de bobsleigh américain ;
 
 William Jacob Hays (1830-1875), peintre américain.

 Humbert Marie Benoît Joseph Alphonse du Hays (1914-2001), général de brigade français.

Toponyme

Canada 
 Hays, village dans la province d’Alberta.

États-Unis 
 Hays, ville située dans le Kansas ;
 Hays, ville du comté de Hays  au Texas ;
 le comté de Hays, comté situé dans le Nord du Texas.

France 
 Les Hays, commune française située dans le département du Jura et la région Bourgogne-Franche-Comté.

Autre 
 Hays, cabinet de recrutement britannique fondé en 1867 et présent dans 33 pays (dont la France et le Luxembourg).
 , réseau britannique d'agences de voyages ayant racheté le réseau Thomas Cook fin 2019. 
 Le code Hays, code de censure régissant la production des films, établi par le sénateur William Hays, président de la Motion Pictures Producers and Distributors Association, en  et appliqué de 1934 à 1966.

Homonymie de patronyme
Patronyme anglais